ФФК — аббревиатура.

 Фундаментальные физические постоянные
 Федерация футбола Казахстана
 Федерация футбола Киева
 Футбольная федерация Косово
 Факультет Физической Культуры - НГПУ
 Функция формирования ключа